Розенхайм () — топоним в Германии:

 Розенхайм — город в земле Бавария.
 Розенхайм (район) — район земле Бавария.
 Розенхайм (Альтенкирхен) — коммуна, земля Рейнланд-Пфальц.